Hoot (livro) - de Carl Hiaasen
 Hoot (filme) - baseado no romance acima
 Hoot (EP) - do girl group sul-coreano Girls' Generation
 Hoot (canção) - tema do EP acima

Desambiguação